észak-koreai labdarúgóedző, az észak-koreai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 2010-ben a válogatottat a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra kivezető t váltotta.

Jegyzetek 

1959-ben született személyek
Élő személyek